Horvátország
Lemeš falu Kőrös községben, Kapronca-Kőrös megyében
Lemeš Križevački falu Kőrös községben, Kapronca-Kőrös megyében

 Szerbia
Lemeš Nemesmilitics (szerbül: Svetozar Miletić) falu horvát neve a Nyugat-bácskai körzetben

 Szlovákia
Lemes (szlovákul: Lemešany) község az Eperjesi kerületben, a Eperjesi járásban